Diomedea melanophris (Sibley e Monroe 1990, 1993) foi considerado uma espécie de albatroz que, posterioremente foi dividida em duas espécies, agrupadas no género Thalassarche, de acordo com Robertson e Nunn, em 1998 e Brooke, em 2004:
 Thalassarche melanophrys 
 Thalassarche impavida

Desambiguação